Soucy (Aisne)
Soucy (Yonne)